Beech Mountain steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beech Mountain (North Carolina)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Beech Mountain (Maine)
 Beech Mountain (Warren County, New York, 446 m)
 Beech Mountain (Warren County, New York, 630 m)
 Beech Mountain (Berg, Avery County, North Carolina)
 Beech Mountain (Yancey County, North Carolina)
 Beech Mountain (Franklin County, Virginia)
 Beech Mountain (Washington County, Virginia)
 Beech Mountain (Pocahontas County, West Virginia)
 Beech Mountain (Randolph County, West Virginia)

Siehe auch:
 Beach Mountain